Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Dodig ha fatto coppia con Rohan Bopanna e i due hanno perso nei quarti di finale contro Marcelo Melo, che ha fatto coppia con Łukasz Kubot. Kubot e Melo sono poi stati sconfitti in semifinale da Jamie Murray e Bruno Soares.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Murray e Soares con il punteggio di 7–66, 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
 Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (quarti di finale)
 Oliver Marach /  Mate Pavić (secondo turno)

Wildcard 

  Jared Donaldson /  Stefan Kozlov (primo turno)

 Jack Sock /  Jackson Withrow (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2017